Federation Cup 1990 var den 28. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Peachtree World of Tennis i Norwood ved Atlanta, USA i perioden 21. - 29. juli 1990. USA var Fed Cup-værtsland for fjerde gang, men det var første gang, at kampene blev spillet i Atlanta. Mesterskabet havde deltagelse af 47 hold, hvilket var en kraftig forbedring af den hidtidige deltagerrekord på 41 hold.

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som besejrede Sovjetunionen med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for andet år i træk og 14. gang i alt. Sovjetunionen var i Federation Cup-finalen for anden og sidste gang, men ligesom den første gang to år tidligere måtte holdet rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende amerikanske hold bestod af Jennifer Capriati, Zina Garrison, Gigi Fernandez og Patty Fendick, mens Sovjetunionen blev repræsenteret af Natalija Zvereva, Laila Meskhi og Larisa Savtjenko.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede 27 hold om de sidste tolv ledige pladser i hovedturneringen. Kvalifikationen var opdelt i to runder, og i første runde spillede seks hold om tre pladser i anden runde, hvor de resterende 21 hold trådte ind i turneringen. Vinderne af de tolv playoff-opgør i anden kvalifikationsrunde gik videre til hovedrunden, mens de resterende 15 hold gik videre til trøstrunden.

Første runde

Anden runde 

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 20 direkte kvalificerede hold.
 12 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 31 hold:
 15 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

14 af de 15 hold fra kvalifikationsrunden spillede først en kvalifikationsrunde til den egentlige trøstrunde.

De syv vindere fra trøstrundens kvalifikationsrunde spillede videre i den egentlige trøstrunde sammen med Venezuela og de 16 tabere fra første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1990

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1990
Tennis i USA
Sport i Atlanta